Авдеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карелия 
 Авдеевское сельское поселение — входит в Пудожский район

Тамбовская область 
 Авдеевское сельское поселение — входит в Тамбовский район